Aloyse Hentgen (1894-1953), avocat, résistant et homme politique luxembourgeois ;
 Hippolyte Hentgen, duo d'artistes plasticiennes françaises ;
 Pat Hentgen (1968-), lanceur de baseball.